Piz Alpetta kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Piz Alpetta (Tujetsch), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Alpetta (Disentis/Mustér), bergstopp i Graubünden,